Keresztes Sándor
Keresztes Sándor (1895–1960) kommunista funkcionárius, rendőrtiszt, diplomata
Keresztes Sándor (1919–2013) politikus, diplomata
Keresztes Sándor (1956) színész

hasonló nevűek
Keresztes K. Sándor (1944) építész, urbanista, politikus